Mohamed Abdelaziz peut désigner :
 Mohamed Abdelaziz (1947/1948-2016), homme politique sahraoui et président de la République arabe sahraouie démocratique ;
 Mohamed Abdelaziz (1924-?), homme politique algérien.